Swinarski ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Marya Swinarski (1900–1965), polnischer Dramatiker und Lyriker
 Konrad Swinarski (1929–1975), polnischer Theaterregisseur